

Geografia

Austria 
 Waldzell – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Waldzell – dzielnica gminy Steinfeld w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Inne 
 Waldzell Meeting – konferencja